Trois navires de la Marine impériale japonaise ou de la Force maritime d'autodéfense japonaise ont porté le nom de Asakaze :
 lAsakaze, un destroyer, navire de tête de sa classe en service de 1906 à 1928 ;
 l'''Asakaze, un destroyer de classe Kamikaze en service de 1924 à 1944 ;
 l'', (ex-), un destroyer racheté par le Japon en 1954 et retourné aux USA en 1970.

Asakaze